Герье́ — фамилия. Известные носители:
 Герье, Вильд Дональд (род. 1989) — гаитянский футболист, полузащитник сборной Гаити.
 Герье, Владимир Иванович (1837—1919) — русский историк и общественный деятель.
 Герье, Филипп (1757—1845) — генерал гаитянской армии, президент Гаити.
 Герье, Эдмон (1840—1921) — переводчик франко-индейского происхождения, работал на американское правительство.

См. также 
 Герьенский десант